Merchawja (kibuc)
 Merchawja (moszaw)